Нейтрализа́ция — род химических реакций.
 Нейтрализация — в языкознании: неразличение противопоставленных единиц.